Con Fissero-Tartaro-Canalbianco o Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante si può indicare:

 il bacino idrografico del fiume Tartaro-Canalbianco-Po di Levante
 l'idrovia Fissero-Tartaro-Canalbianco